Genouillac (Creuse) – francuska gmina w regionie Limousin
 Genouillac (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes